Русская катакомбная церковь истинно-православных христиан (сокращённо РКЦ ИПХ) — малочисленная неканоническая незарегистрированная ультраправая экстремистская религиозная группа, декларирующая своё преемство (в части «андреевской» иерархии) от архиепископа Уфимского Андрея. РКЦ ИПХ заявляет, что в её состав входят также группы старообрядцев-«климентовцев» (в Сибири), «беловодцев», «иосифлян», «даниловцев», хотя фактических подтверждений этому нет. Активную миссионерскую работу ИПХ проводят среди общин «альтернативного православия». Некоторые исследователи определяют её как псевдоправославную секту. Согласно Игорю Барыгину, «в основной ритуал группы введено поклонение „Святому Гитлеру“, который для этого случая изображён на соответствующей иконе».

Основатель: Амвросий (Сиверс).

История 
Декларирует своё происхождение от православной катакомбной иерархии, отделившейся от Русской православной церкви после 1927 года и существовавшей далее подпольно. Согласно данным лидера РКЦИПХ Амвросия Сиверса, в 1994 году катакомбный епископ Амфилохий (Шибанов) посвятил его в сан. В том же году было объявлено о восстановлении «Готфской епархии».  Общеизвестная биография Амвросия (Сиверса) базируется преимущественно на его свидетельствах, согласно которым, редколлегия сборника «Религия и права человека» опубликовала биографическую справку о нём, где говорится:

«В 1978—1984 гг. учился на катакомбных „Богословских курсах трех степеней“, с 1977 г. духовно окормлялся отцами из „катакомб“ — иеромонахом Василием (фон Ренне) и иеромонахом Виссарионом (Мищенковым) и пребывал в катакомбноми скиту Преображения Господня на Кавказе. В 1985 г. пострижен в мантию иеромонахом Виссарионом. В начале 1990-х гг. вошел в общение с Русской Православной Зарубежной Церковью (карловацкой)». .

Как пишет Дмитрий Поспеловский, Амвросий (Сиверс) в 1991 году стал иеромонахом РПЦЗ, возглавив несколько общин для немцев православного вероисповедания .

С 1999 года официальным печатным органом ИПХ признан всероссийский вестник «Русское Православие», издававшийся в 1999—2003 годах под руководством писателя Вячеслава Крыжановского, автора книги «Кто есть кто в российских катакомбах», и наставника прихода ИПХ во имя св. Димитрия Гдовского в г. Санкт-Петербург.

22 июня 2006 года архиепископ Амвросий провёл в Москве молебен по случаю 65-летия начала «Второй Гражданской войны против большевизма».

31 октября 2007 года московская община ИПХ освятила икону «св. прав. Атаульфа, Вождя Германского» (Адольфа Гитлера). В 2009 году после покушения на Амвросия главой ИПХ временно стал Читинский епископ Евстафий.

Раскол под руководством Д. Ю. Руцкого 
В апреле 2005 года в среде ИПХ произошёл раскол, инициированный лидером чебоксарской Ильинской общины, главой «духовного суда» церкви — иеромонахом Димитрием (в миру Руцкий Дмитрий Юрьевич, житель Чебоксар), который объявил себя местоблюстителем Готфской епархии.

«Катакомбная» община св. пророка Божия Илии существует в Чебоксарах, как утверждают её последователи, с 25 марта 1988 года. В июне 1990 года община легализовалась как «Школа духовных знаний» при клубе Чебоксарского агрегатного завода. В 2003 году община поставила в известность о своей деятельности в качестве религиозной группы Управление Минюста РФ по Чувашии. Общину возглавляет «духовный наставник Галина Диаконисия», а председателем «духовного суда» общины является «Димитрий Анафемат». Последним, как учредителем, в 2003 г. зарегистрирована некоммерческая организация — Благотворительный фонд легализации истинного православия «Новый Аввакум», находящийся в г. Чебоксары (Чувашская Республика), президентом фонда стала Чекмарева Галина Леонидовна. Данное учреждение снято с регистрации (закрыто) 29 января 2010 года

Со своей стороны, Высокопреосвященнейший Амвросий Архиепископ Готфский 9 апреля 2005 года предал анафеме «Димку Рутского».

Учение 

Катакомбная церковь истинных православных христиан признает себя частью Вселенской православной восточной церкви. Со времени апостола Андрея она существовала как Церковь Скифская, с III века как Церковь Готфская (имеется в виду Крымская Готия, где христианство фиксируется с IV века), с IX века как Русская митрополия Константинопольской патриархии, с 1448 года автокефальная, с 1593-го — Московский патриархат. Далее признаются все русские Церковные соборы за исключением Большого Московского. С 1928 года на катакомбном положении. Признаются «тайные» Соборы 1948 (Чирчикский) и 1961 (Никольский) годов. Категорически отвергается сергианство.

В Катакомбной церкви высшим иерархом считается епископ, избираемый паствой. В условиях гонений вводится институт «странствующих священников», могущих путешествовать в мирской одежде. Возрождается чин диаконисс. Главой общины может быть мирянин наставник (мирской игумен). Истинно православным христианам категорически запрещается состоять в коммунистической партии, комсомоле, пионерских, исламских, еврейских организациях и участвовать в выборах власти, учиться и быть учителями, заниматься в спортивных секциях или художественных студиях, ходить в театр, служить в армии, курить. Мужчинам запрещено брить бороды, а женщинам — стричь волосы. Богослужение может совершаться по минимуму, то есть сводиться к молитве и чтению Псалтыри. Для совершения Евхаристии необходимо красное виноградное вино и квасной хлеб. Вступление в общину совершается через обряд оглашения и отречения от предшествующих заблуждений. Крещение осуществляется через трёхкратное погружение или полное обливание.

В отношении брака возраст брачующихся в ИПХ снижен до 13 (для мужчин) и 11 (для женщин) лет, тем не менее запрещены браки с инорасовыми элементами (жидами и хамитами негроидного типа).

Впоследствии Амвросий Сиверс отверг иконопочитание и авторитет Вселенских соборов:

Отношение к язычеству у ИПХ неоднозначное: с одной стороны, есть отвратительное суеверие, а с другой — «древняя первоначальная религия праотца Ноя»

В РКЦ ИПХ отвергается учение о Троице:

Критика 
Уже в 2000 году историк РПЦ Журавский Александр Владимирович резко раскритиковал Амвросия (Сиверса) и его исторические версии, обвинив последнего в самозванстве и подлоге (Подробнее: Журавский А.В. Светская и церковная историография о взаимоотношениях правой оппозиции и митрополита Сергия (Страгородского) // Нестор: ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. — 2000. — № 1. — С. 343—372). 

В 2002 году с критикой церковной юрисдикции Амвросия (Сиверса) выступил также Макаркин Алексей Владимирович – первый вице-президент фонда "Центр политических технологий" в статье "Альтернативное православие в России: история и современное состояние" (Журнал "Полития". 2002. No 1 (24). С. 118-129).

В 2007 году с разоблачениями в адрес архиепископа Амвросия (Сиверса) и его соратника - епископа Ноя (Носкова) из Перми выступил российский журналист и публицист, директор аналитического центра «Сова» Верховский, Александр Маркович и его соавтор по сборнику Антон Шеховцов, обвинившие Сиверса в причастности к созданию в Перми под руководством Носкова ультраправого "Русского православного национал-социалистического движения" (РПНСД) с его газетой "Мировоззрение". По словам Верховского и Шеховцова: 

"Переход в «Катакомбную Церковь ИПХ» Сиверса и создание Свято-Михаило-Архангельской общины в Перми стали результатом недовольства Носкова и его радикально настроенных союзников аполитичностью других религиозных организаций. Сопоставление материалов «Мировоззрения» и текстов, представленных на интернет-сайте "Катакомбной Церкви", указывает на то, что идеи Сиверса являются не только первичными по отношению к идеологии РПНСД, но и доминируют в ней" (Подробнеее: Верховский А. Верхи и низы русского национализма. Москва: Информационно-аналитический центр "Сова", 2007. С. 210-213).

В 2009 году Верховский и его соавтор Галина Кожевникова утверждали, что в религиозном аспекте партия «Память» до начала 1990-х гг была ориентирована на РПЦЗ, в первом же десятилетии XXI в. перешла под начало катакомбных течений Русской катакомбной церкви истинных православных христиан (Подробнее: Национально-патриотический фронт «Память» // Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица: Справочник / сост. А. Верховский, Г. Кожевникова. М.: Центр «Сова», 2009. С. 215-216).

Также в 2009 году с критическим разбором деятельности РКЦ ИПХ выступил историк Фирсов Сергей Львович из Санкт-Петербурга (Фирсов С. Л. Адольф Мюнхенский и Иосиф Великий - политические «святые» религиозных маргиналов // Вестник Русской христианской гуманитар-ной академии. 2009. Т. 10, № 2. С. 234–261)".

Богослужение 
Богослужение, помимо традиционного, включает в себя молебны с зажжёнными крестами.

Епархии 

Как сообщал сайт Амвросия (Сиверса) в 2005 году, в остав его церкви входили следующие подразделения:

 Готфская Архиепархия (глава - архиепископ Готфский Амвросий);

 Митрополия Феодорихсборгская, в которую вошли: Фулльское Викариатство; Астельское Викариатство; Хвалысское Викариатство; Оногурское Викариатство; Ретегское Викариатство; Гуннское Викариатство; Таматархское Викариатство (Краснодарский край, г.Новороссийск, администратор – монах Иларий (Олег Сучков), переводчик с древнееврейского, основатель интернет-сайта "Русская апокрифическая студия").

 Архиепископия Новгородская, в которую вошли: Псковская епископия (ее образовали община в честь св.Апостола Андрея Первозваннаго: Псковская обл., г.Великие Луки, и община в честь Преображения Господня: Псковская обл., г.Невель, наставник – иподьякон Илья (Казаков-Шеин)), а также Маловишерское Викариатство, Олонецкая Епископия (Община в честь св.Апостола Андрея Первозваннаго в г.Олонец, наставник – иерей Алексей (Соловьев).

 Автономная структура "климентовцев", в которую вошли:

 Иркутская епархия (и. о. администратора Епархии - Преосвященнейший Климент, епископ Усольско-Ангарский);

 Усольско-Ангарское викариатство;

 Илимское викариатство;

 Нижнеудинское викариатство;

 Тайшетское викариатство

 Урянхойская епархия (управляющий - Высокопреосвященнейший Вавила, архиепископ Урянхойский).

Такой являлась структура церкви к началу 2005 г., до раскола в общинах Поволжья, Урала и Сибири. 

Согласно новой сводке по епархиям, появившейся на сайте Амвросия (Сиверса) в 2007 г., к уже существующим добавились следующие епархии:

 Ингерманнландская Епископия

 Тверская Епископия (администратор - инок Дионисий, в миру Владимир Татаринов-Пузанков, житель г. Торжок Тверской области)

 Прусская Епархия

 Тевтонская и Ливонская Епархия (глава - Антоний фон Клейнау, упоминается в 2007-2008 годах)

 Санкт-Петербургская Митрополия

 Московская Митрополия (главной являлась община св. преп. Иосифа Волоцкого; настоятель - иерей Роман (Руслан Бычков, редактор газеты “Царский опричник”); староста - Анатолий Михайлович Макеев, основавший в 1992 г. Опричное братство св. преп. Иосифа Волоцкого).

 Аланская Митрополия

 Сибирская Митрополия

 Читинская и Забайкальская Архиепархия - глава Евстафий (Амосов)

 Приамурская Епископия - глава Сысой (Макаров)

 Уфимская Епархия

 Якутская Епархия. 

К настоящему времени небольшие общины ИПХ есть во Владимире, Великом Новгороде, Москве (св. Андрея, св. Иоанна и св. преп. Иосифа Волоцкого), Олонце (апостола Андрея), Новосибирске, Петербурге, Рязани, Ставрополе и Чебоксарах (св. Ильи). Отдельно выделены:
 Пермская епархия
 Саткинская епархия
 Селенгинская епархия
 Тюменская епархия
 Урянхойская архиепархия (Тува и Хакасия)
 Читинская архиепархия (общины Чита, Благовещенска, Иркутска, Красноярска и Хабаровска)

Согласно сведениям сайта, созданного оппонентом Амвросия (Сиверса) - главой Ильинской общины ИПХ в г. Чебоксары Димитрием (Руцким), которого в его юрисдикции номинировали на должность "архиепископа Чебоксарскаго и Сарматскаго Русской Катакомбной Церкви Истинных Православных Христиан", значительная часть общин, ранее признававших верховную власть Амвросия, постепенно перешла с 2005 года под власть Димитрия. Последнего поставили во епископа 2 февраля 2006 года в г. Бердск Новосибирской области Нижнеудинский епископ Сергий и Еманжелинский епископ Даниил, отделившиеся от Амвросия.

Далее Димитрием основаны новые епархии ИПХ:

 Ядринская Епископия (администратор: Никола, кандидат во епископа Ядринского, викария Чебоксарской Епархии).

 Алатырская Епископия (администратор: Константин, кандидат во епископа Алатырского).

 Арийская Епископия (администратор: Юрий, кандидат во епископа Йошкар-Олинского и Арийского).

По утверждению публикуемого в интернете официального печатного органа церкви - журнала "Русское православие" (под редакцией Александра Кардамышева и матушки Татьяны Афанасьевой), архиепископ Димитрий (Руцкий) в 2008-2009 годах имел свой храм во временной архиерейской резиденции в селе Большой Сундырь, а также резиденцию в  поселке Москакасы Моргаушского района Чувашской Республики. 

Известно о существовании с 2006 года в Москве и Московской области последователей протоиерея Бориса (в миру Бориса Михайловича Лазарева, 07.07.1971 г. р., уроженца Москвы), наименованного кафедральным протоиереем для Руцкого, но уже в 2007 году снятого с должности.

В 2008 году Юрий Иванович Бушуев стал настоятелем Михаило-Архангельского прихода ИПХ в Чебоксарах.

12 июня 2006 года в юрисдикции Амвросия (Сиверса) рукоположен Аристовул, епископ Глостерский - для общин Великобритании. 

Как утверждает Амвросий (Сиверс), он 15 апреля 2010 года проводил через посредника переговоры с проживающим в Вологде епископом одного из ответвлений ИПЦ Александром (Бараевым), относительно возможного присоединения общин последнего к Русской катакомбной церкви ИПХ, однако из-за того, что Бараев поставил невыполнимые условия, переговоры не увенчались успехом 

Сложности возникли и в Пермской епархии ИПХ. В начале 1990-ых руководитель отделения партии "Русское национальное единство" в г. Пермь Носков Владимир Валерьевич (1956 года рождения) со своей группой сторонников присоединился к Русской Православной Старообрядческой Церкви, а через некоторое время их община перешла в юрисдикцию Амвросия (Сиверса). Переход в "Катакомбную Церковь ИПХ" Сиверса и создание Свято-Михаило-Архангельской общины в Перми стали результатом недовольства Носкова и его радикально настроенных союзников аполитичностью других религиозных организаций, по мнению Антона Шеховцова (Шеховцов А. В. Религиозно-националистический радикализм и политический процесс (на примере Русского православного национал-социалистического движения) // Верхи и низы русского национализма (сб. статей) / Сост. А. М. Верховский. — М.: Центр «Сова», 2007. — С. 209—222). Редактируемая Носковым пермская газета "Мировоззрение" стала главным печатным органом "Русского православного национал-социалистического движения" (РПНСД) – новой организации Носкова, созданной 26 ноября 2001 года в качестве политического подразделения для пермской Свято-Михаило-Архангельской общины ИПХ (старого и нового обрядов), также Носков объявил свою пермскую организацию региональным представительством действующего в Москве "Опричного братства во имя святого преподобного Иосифа Волоцкого".  Носков был пострижен в монашество с именем Ной и в 2005 году рукоположен епископом Пермским. 22 октября 2012 года епископ Ной покинул Русскую Катакомбную Церковь Истинных Православных Христиан и перешел, по его утверждению, к Истинно-Православным Христианам Странствующим Староверам. 

В ноябре 2011 года под руководством архиепископа Димитрия (Руцкого) в Москве  состоялось очередное совещание с представителями «альтернативного» православия в России. Под руководством Руцкого тогда в Москве совершались богослужения представителей ИПХ: иерея Алексия Соловьёва, дьякона Ильи Казакова-Шеина, Никандра епископа Кяхтинского, Аристовула епископа Глостерского, и Евстафия архиепископа Читинского.

Как утверждает журналист Илья Морозов, определением Освященного Собора ИПХ в 2013 г. Амвросий (Сиверс) сохраняется в составе Катакомбной Церкви в качестве Архиепископа Новгородского; Готская Архиепархия окончательно выведена из–под юрисдикции Освященного Собора, как полностью автокефальная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Русская Катакомбная Церковь Истинных Православных Христиан (неоандреевцы)

Православные церкви вне общения со Вселенским православием
Истинно-православная церковь
Неонацизм в России
Неонацистские организации
Антикоммунистические организации
Антисемитизм в Российской Федерации
Экстремизм в России
Расизм в России